William Stanley (-1495), militair die vocht in de Slag bij Bosworth
William Stanley (1548-1630), militair onder Elizabeth I van Engeland
William Stanley (6e graaf van Derby) (1561-1642)
William Stanley (9e graaf van Derby) (+1702)
William Owen Stanley (1802-1884), Brits politicus, Lord Lieutenant van Anglesey 
William E. Stanley (1844-1910) Amerikaans politicus, gouverneur van Kansas 
William Stanley jr. (1858-1916), Amerikaans uitvinder
William Stanley (bioloog), Amerikaans bioloog, gespecialiseerd op biogeografie van Afrikaanse zoogdieren, werkend voor het Fields Museum